MDSD steht für:
 Modellgetriebene Softwareentwicklung, engl. Model-Driven Software Development
 Flughafen Las Américas in Santo Domingo, Dominikanische Republik (ICAO-Code)

MDSD